In the Nightside Eclipse — перший студійний альбом норвезького гурту Emperor. Альбом записаний у липні 1992 року. Виданий 21 лютого 1994 року лейблами Candlelight Records, Century Media Records. Альбом містить одну з найвідоміших композицій гірту «I Am the Black Wizards«». У 1999 році альбом був перезаписаний та перевиданий.

Загальна тривалість композицій становить 48:29. Альбом відносять до напрямку блек-метал.

Список пісень 
 "Intro" — 0:52		
 "Into the Infinity of Thoughts" — 8:14	
 "The Burning Shadows of Silence" — 5:36	
 "Cosmic Keys to My Creations & Times" — 6:06	
 "Beyond the Great Vast Forest" — 6:01	
 "Towards the Pantheon" — 5:57	
 "The Majesty of the Nightsky" — 4:54	
 "I am the Black Wizards" — 6:01	
 "Inno a Satana" — 4:48

Посилання 

 

Альбоми Emperor